Prairieton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Prairieton Township (Illinois)
 Prairieton Township (Indiana)